Monestir de Krka, monestir ortodox dedicat a Sant Miquel Arcàngel a prop del riu Krka 
 Parc Nacional de Krka, parc nacional de Croàcia, al centre de Dalmàcia 
 Riu Krka, riu d'Eslovènia, afluent del riu Sava, prop de Brežice